PBZ steht als Abkürzung für:
 Partialbruchzerlegung, eine Methode in der Algebra
 Pestalozzi-Bibliothek Zürich, die öffentliche Bibliothek der Stadt Zürich
 Polybahn (Polybahn Zürich)
 Privredna banka Zagreb, eine kroatische Bank
 Pyramidenbahnzeichen, Krankheitssymptom in der Neurologie
Personenverkehr besondere Zwecke, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen #P

Abkürzung